Duitsland:
Schönau (Neder-Beieren)
Schönau (Odenwald)
Schönau (Palts)
Schönau (Westfalen)
Schönau (Wutha-Farnroda)
Schönau am Königssee
Schönau an der Brend
Schönau im Schwarzwald 
Schönau-Berzdorf auf dem Eigen
Schönau (Bad Münstereifel)

Oostenrijk:
Schönau an der Triesting
Schönau im Mühlkreis

Zie ook
Bad Schönau, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Schœnau, een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Świerzawa (Duits: Schönau an der Katzbach), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Heerlijkheid Schönau